Де́бра Фо́йер (; род., Лас-Вегас, Невада, США) — американская актриса.

Биография 
Дебра Фойер родилась 12 января 1959 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Её отец, Рон Фойер, музыкант. Её брат, Иэн Фойер, был известным футболистом.

Карьера 
Дебютировала на экране в 1977 году в сериале «Старски и Хатч». Снималась в фильмах: «Миг за мигом» (1978), «Голливудские рыцари» (1980), «Жить и умереть в Лос-Анджелесе» (1985). В 1986 году снялась в главной роли вместе с актёром Адриано Челентано в итальянском фильме «Ворчун». В 1988 году она снялась вместе со своим мужем Микки Рурком в фильме «Простак».
На телевидении актриса играла эпизодические роли. Снялась в таких сериалах, как Остров фантазий, Лодка любви, Придурки из Хаззарда, Криминальные истории, «Полиция Майами».

Личная жизнь 
В (1981—1989 годах) была женой Микки Рурка.

Фильмография

Примечания

Ссылки